Ansys steht für:

 Ansys (Unternehmen), US-amerikanisches Softwareunternehmen
 Ansys (Software), Software für Finite-Elemente-Berechnung